Байе́ль () — коммуна во Франции, департамент Об.
 Байёль () — коммуна во Франции, департамент Нор.